Пионе́рская — тупиковая станция Малой Донецкой железной дороги, находится в городе Донецк. Расположена в центре города, в парке имени Ленинского комсомола.

Станция «Пионерская» оборудована системой электрической централизации стрелок и сигналов ЭЦ-ЕМ.

Управление устройствами осуществляется с помощью пульта ДСП (АРМ ДСП).

В релейной расположено:

 Стативы с релейной автоматикой станции Пионерская
 шкаф «УВК-РА» (Управляющий Вычислительный комплекс), через который управляется вся система СЦБ станции Пионерская.

Движение поездов 
Станция работает в летний период с 1 мая по конец сентября по выходным и праздникам.

На станцию Пионерская поезда прибывают с чётными номерами, а после перецепки локомотива поездам присваивается нечётный номер, с которым он отправляется соответственно в нечётном направлении на станцию Шахтёрскую.

Транспорт Донецка
Железнодорожные станции и платформы Донецкой области
Киевский район (Донецк)

Ссылки